Зыгму́нтув () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Зыгмунтув (Верушувский повят) — село в Верушувском повяте Лодзинского воеводства;
 Зыгмунтув (Восточно-Лодзинский повят) — село в Восточно-Лодзинском повяте Лодзинского воеводства;
 Зыгмунтув (Коньский повят) — село в Коньском повяте Мазовецкого воеводства;
 Зыгмунтув (Ловичский повят) — село в Ловичском повяте Лодзинского воеводства;
 Зыгмунтув (Люблинское воеводство) — село в Свидникском повяте Люблинского воеводства;
 Зыгмунтув (Пабяницкий повят) — село в Пабяницком повяте Лодзинского воеводства;
 Зыгмунтув (Пшихуский повят) — село в Пшихуском повяте Мазовецкого воеводства;
 Зыгмунтув (Радомщанский повят) — село в Радомщанском повяте Лодзинского воеводства;

Другое 
 Зыгмунтув (станция) – железнодорожная станция в Мазовецком воеводстве.